Wouldn't Change a Thing puede hacer referencia a:

 «Wouldn't Change a Thing», una canción de Kylie Minogue; o
 «Wouldn't Change a Thing», una canción de Camp Rock.